Humanité peut faire référence à plusieurs pages :

Nom commun 
L'humanité désigne à la fois :
 l'ensemble des individus appartenant à l'espèce humaine
 le propre de l'homme qui distingue l'être humain des autres espèces
 la capacité d'un humain à ressentir de l'empathie envers ses semblables

Les humanités (pluriel) sont un champ d'étude et d'enseignement académique.

Nom propre 
Comme nom propre, il peut faire référence à :
 L'Humanité, un quotidien français fondé en 1904
 L'humanité, un film de Bruno Dumont (1999)
 #humanité, un album studio de Damien Saez (2018)
 Humanité ou Humanity, une ancienne micronation des îles Spratleys

Homonymie de titre